Aldébaran (en anglais, Aldebaran) est l'étoile la plus brillante de la constellation du Taureau.

Arts et culture 
 Aldébaran, premier cycle en cinq albums des Mondes d'Aldébaran, série de bande dessinée de Leo ;
 Aldébaran 33°N 77°E, roman de Martine Pouchain, paru en 2005 ;
 Aldébaran, pseudonyme d'Arielle Monney (1957-1975), poétesse française (La Mort est ce jardin où je m’éveille - Collection Sud, 1980).

Cinéma et télévision 
 Aldebaran, film d'Alessandro Blasetti, sorti en 1935 ;
 Aldébaran, dans le manga Saint Seiya, un des douze Chevaliers du Zodiaque ;

Musique 
 Aldebaran, groupe de sludge metal américain, originaire de Portland ;
 Aldébaran, chanson du compositeur irlandais Enya sortie en 1986 ;
 Aldébaran, guitariste lead et compositeur de Darkenhöld (groupe de metal français, ex Artefact) ;
 Aldébaran, titre d'une composition contemporaine pour trompette et piano de Thérèse Brenet ;
 L'Étoile Aldébaran, titre d'une composition d'Anthony Girard pour deux violons publiée en 2004.

Maritime 
 Aldébaran, bâtiment remorqueur de sonars (BRS) de la Marine nationale.
 Aldebaran, torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina). 
 Aldebaran, frégate italienne de la Marina Militare, anciennement le destroyer américain

Autres 
 Aldebaran Robotics, ancien nom de SoftBank Robotics, société japonaise de robotique ;
 Aldebaran, micro‑lanceur d'étude ;
 Aldébaran,  nucléaire français, premier essai en Polynésie française.

Homonymie de titre